Изгой (от гоить — жить):
 Изгой — человек, изгнанный из своей социальной среды.
 «Изгой» — рассказ Говарда Лавкрафта.
 
 «Изгой» — альбом рок-группы «Алиса» 2005 года.

См. также